Aleksej Tereščenko – hockeista su ghiaccio russo
 Dmytro Tereščenko – calciatore ucraino
 Mark Stepanovič Tereščenko – regista cinematografico ucraino
 Natal'ja Tereščenko – ex biatleta ucraina